Bordos Jericó är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Ocampo och delstaten Coahuila, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Bordos Jericó ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordos Jericó är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Bordos Jericó sluttar västerut.  Trakten runt Bordos Jericó är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Bordos Jericó är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Coahuila